Champoux est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme 
 Danic Champoux (décès en 2022), réalisateur québécois
 Guillaume Champoux (né en 1973), acteur québécois
 Louise Champoux-Paillé, administratrice et femme d'affaires québécoise
 Martin Champoux (né en 1968), homme politique canadien
 Robert Champoux (né en 1942), joueur canadien de hockey sur glace

Topoynme

Champoux, commune du Doubs

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme